Forcall kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Forcall (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Forcall (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar